Pinturicchio, soprannome del pittore Bernardino di Betto
Il pinturicchio, soprannome del calciatore Alessandro Del Piero